Chris Richards est le nom de deux personnes : 
 Chris Richards, né en 1975, joueur de hockey sur glace canadien ;
 Chris Richards, né en 2000, joueur de soccer américain.